Joan Hartigan ha battuto in finale Coral Buttsworth 6–4 6–3.

Teste di serie
 Joan Hartigan (Campionessa)
 Coral Buttsworth (finalista)
 Emily Hood Westacott (semifinali)
 Marjorie Crawford (secondo turno)
 Frances Hoddle-Wrigley (semifinali)
 Nell Hall (quarti di finale)
 Mall Molesworth (quarti di finale)
 Nancy Lewis (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1933